Palmira peut désigner :

Toponymes

Palmira : une municipalité du département de Valle del Cauca.

Palmira : un district du canton d'Alfaro Ruíz dans la province d'Alajuela.

Palmira : une municipalité de la province de Cienfuegos.

Palmira un corregimiento du district de Boquete de la province de Chiriqui ;
  un corregimiento du district de Santa Isabel dans la province de Colon ;
  un corregimiento du district de Las Tablas dans la province de Los Santos.

Nueva Palmira : une ville du département de Colonia.

Palmira : chef-lieu de la municipalité de Guásimos dans l'État de Táchira ;
 Palmira : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Julio César Salas dans l'État de Mérida.

Autres 
 Palmira : une prénom italien et portugais.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme